Remiszewski (żeńska forma Remiszewska; liczba mnoga: Remiszewscy) – polskie nazwisko, staropolscy herbowni Jelita oraz Pobóg. Na początku lat 90. XX wieku w Polsce nosiło je 1820 osób. Podobne nazwiska: Romiszowski, Romiszewski, Remiszowski, Romaszewski, Romuszewski.

Osoby noszące nazwisko Remiszewski 
 Izabela Rogozińska z domu Remiszewska –  tłumacz literatury francuskiej, żona Juliana Rogozińskiego.
 Olissa Rae-Remiszewska – polska wokalistka
 Teresa Remiszewska  – polska żeglarka, prekursorka samotnego kobiecego żeglarstwa w Polsce
 Antoni Remiszewski – polski polityk, wojewoda lubelski
 Mateusz Remiszewski – polski piłkarz
 Piotr Remiszewski – burmistrz miasta Milanówka, muzyk, perkusista
 Walery Remiszewski – major Wojsk Polskich

Zobacz też 

Remiszew, Remiszew Duży, Remiszew Mały, Remiszewice, ulica Remiszewska w Warszawie

Link zewnętrzny
 Genealogia rodu Remiszewskich herbu Jelita

Przypisy 

Polskie nazwiska